Ogdensburg è il nome di diversi centri degli Stati Uniti d'America:
 Ogdensburg, città del New Jersey;
 Ogdensburg, città dello stato di New York;
 Ogdensburg, città del Wisconsin.